Giovanni Bucaro (1970) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Joe Bucaro (1964) – attore e produttore cinematografico statunitense